

Geografia

Austria 
 Schrems – miasto w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Gmünd
 Schrems bei Frohnleiten – gmina w kraju związkowym Styria, w powiecie Graz-Umgebung

Osoby 
 Karl Schrems – niemiecki teolog
 Maximilian Schrems – austriacki prawnik